Parfondeval kan syfta på:
 Parfondeval, Aisne
 Parfondeval, Orne